Dvory ist der Name mehrerer Orte

Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien; siehe Dvory nad Lužnicí
Gemeinde im Okres Nymburk, Tschechien; siehe Dvory u Nymburka
Gemeinde im Okres Prachatice, Tschechien; siehe Dvory u Lažišť
Gemeinde im Okres Nové Zámky, Slowakei; siehe Dvory nad Žitavou

Dvory, Ortsteil von Karlovy Vary, Okres Karlovy Vary, Tschechien
Dvory, Ortsteil von Loket, Okres Sokolov, Tschechien
Siehe auch:
Čtyří Dvory
Dolní Dvory 
Hluboké Dvory
Nové Dvory
Svobodné Dvory
Tři Dvory